Pizarro is een familie van Spaanse conquistadores: 
 Francisco Pizarro, veroveraar van het Inca-rijk
 Gonzalo Pizarro
 Hernando Pizarro 
 Juan Pizarro

Pizarro is tevens de achternaam van de volgende personen: 
 Alberto Rivera Pizarro, Spaans voetballer 
 Artur Pizarro, Portugees pianist
 Claudio Pizarro, Peruaans voetballer 
 David Pizarro (voetballer), Chileens voetballer 
 David Pizarro (organist), Amerikaans organist 
 Ernesto Pizarro, Argentijns wielrenner
 Federico Pizarro, Argentijns handballer
 Francisco Xavier de Luna Pizarro, Peruviaans priester 
 Guido Pizarro, Argentijns voetballer
 Héctor Javier Pizarro, Colombiaanse geestelijke 
 Jaime Pizarro, Chileens voetballer 
 Límberg Pizarro, Boliviaans voetballer 
 Luis Pizarro, Puerto Ricaans bokser
 Nelson Pizarro, Amerikaans voetballer 
 Nicolás Pizarro, Mexicaans ruiter
 Rodrigo Pinto Pizarro Pimentel de Almeida Carvalhais, Portugees politicus en baron von Ribeira de Sabrosa 
 Rogelio Pizarro, Puerto Ricaans atleet

Overig: 
 4609 Pizarro, een planetoïde